

Patronyme 

Cedric Humes (né en 1983), joueur de football américain
Edward Humes, journaliste américain
Harold L. Humes (1926-1992), écrivain américain
Helen Humes (1913-1981), chanteuse américaine
James C. Humes, rédacteur américain
Jimmy Humes (né en 1942), footballeur anglais
Mary-Margaret Humes (née en 1954), actrice américaine
Marvin Humes (né en 1985), chanteur et acteur anglais
Tony Humes (né en 1966), footballeur anglais
William Y.C. Humes (1830-1883), éducateur et avocat américain

Toponyme 

 Humes-Jorquenay, commune française de Haute-Marne, nommée Humes avant la fusion avec Jorquenay en 1973.
 Humes est un quartier de la municipalité d’Eppelborn dans la Sarre en Allemagne.
 Humes, ancien nom de Hume en Californie.
 La Humes Ranch Cabin, cabane américaine située dans le comté de Clallam, dans l'État de Washington.